Кубок Узбекистана по футболу 2022 — 30-й розыгрыш национального Кубка Узбекистана. Турнир начался 23 марта и завершился 30 октября 2022 года. В третий (и второй подряд) раз трофей выиграл «Насаф» из Карши, в финале обыграв «Навбахор».

Финальный матч состоялся 30 октября в Бухаре, на стадионе «Бухара Арена».

Формат 
Турнир разделён на три раунда: квалификация, групповой этап и плей-офф.
 В квалификации сыграли 15 команд, 2 из них прошли во второй раунд
 В групповом этапе сыграли 24 команды, 14 команд прошли в третий раунд
 В плей-офф приняли участие 16 команд (2 команды — участники Лиги чемпионов и 14 команд из группового этапа).

Команды

Квалификация

1-ый квалификационный раунд

2-ой квалификационный раунд

3-ий квалификационный раунд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Рейтинг 3-их мест

Плей-офф

Сетка

Финал

Примечания

Ссылки
Официальный сайт (Рус.) 
Кубок Узбекистана по футболу